Japão - chamado a "terra do sol nascente"
Sol Nascente (livro) - de Michael Crichton
Rising Sun (DC Comics) - personagem dos quadrinhos
Sol Nascente (telenovela) - telenovela da Rede Globo de 2016

Veja também
Rising Sun

Desambiguação